Wilczeck puede referirse a:
Ernst Wilczek, botánico suizo.
Frank Wilczek, físico estadounidense.
Rudolf Wilczek, (1903-1984), botánico
La tierra de Wilczek, una isla en el océano Ártico.